Ronald Glen Davis (Baton Rouge, Louisiana, 1 de Janeiro de 1986) mais conhecido apenas por Glen Davis e por Big Baby, é um basquetebolista americano. Atualmente joga pelo Orlando Magic, time de basquete da Flórida.

Glen Davis tem 2,06 de altura e pesa 131 kg.

Em 10 de Agosto de 2008, Davis se acertou com o Boston Celtics, no qual foi um dos principais jogadores da equipe e conquistou a NBA, após vencer os Los Angeles Lakers, time dos famosos Kobe Bryant, Pau Gasol, Lamar Odom e do técnico Phil Jackson. Em 2008, Davis jogou ao lado dos al-stars Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Kendrick Perkins e Rajon Rondo.

Orlando Magic

Boston Celtics
Basquetebolistas dos Estados Unidos